Брине — коммуна во Франции, департамент Ньевр
 Брине — коммуна во Франции, департамент Шер